

Anno 
 551 o 551 a.C.

Codici 
 551 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hurbanovo, un tempo detta O'Gyalla, della Repubblica Slovacca

Matematica 
 551 – numero